Юнионтаун () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Алабаме.
  — городок в штате Вашингтон.
  — город в Канзасе.
  — город в Кентукки.
  — поселение в Огайо.
  — город в Пенсильвании.

См. также 
 Юнион
 Юнионвилл
 Юнион-Сити